Kabenga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kabenga (vattendrag i Burundi, Makamba), 
 Kabenga (periodiskt vattendrag), Cankuzo, 
 Kabenga (vattendrag i Burundi, Ngozi), 

Robotskapade Burundiförgreningar